Akamoji-Kei — піджанр музики та стилю visual kei для дівчат. Akamoji-Kei мода виключно для дівчаток, побіжно, щоб здобувати прихильність чоловіків. У порівнянні з тими, хто підтримує Aomoji Kei, ті, хто носить Akamoji-кей одяґ, як правило, подобається мода від «Gyaru» більше, ніж «Harajuku» стиль, що походять з кварталу Харадзюку, і мають не сильну тенденцію до вподобання випадкових речей. Відзначається більш класичним та консервативним стилем. Зазвичай, такий стиль люблять дівчата за двадцять-п'ять років.

В цьому сенсі, akamoji-кей ніби як протилежність Aomoji Kei. Елегантний і консервативний стиль akamoji-кей, показаний в таких журналах, як JJ, ViVi, Ray, і Cancam. Спостеріґаючи деякі приклади akamoji-кей в журналах і на вулиці, ви просто, дивлячись на них, вже зможете сказати, наскільки різні два стилі. Цей стиль досить великий за тенденціям. Раніше була навіть проблема ґіперпопулярності «ViVi» який показав, як емулювати стилі популярних блоґерів. Брендів одягу і макіяжу також з'явилося дуже багато. Інша очевидна різниця стилю в тому, що їх журнали зазвичай мають в собі фото професійних моделей, а не моделі "dokusha", як у журналах Aomoji Kei.

Більшість з akamoji-кей моди в основному з району Сібуя. Так чи інакше, Akamoji-кей це для тих, хто не хоче носити все підряд, просто щоб порушити монотонність, ви можете додати якісь яскраві деталі у класичний образ, а не створювати з себе чудернацьку яскраву ляльку.

Музичні ґурти такоґо стилю найчастіше виґлядають більш у стилі поп, класичними, консервативними, ніж драйвовими і роковими.

Див. також 
 Лоліта
 Aomoji Kei
 Visual kei
 Angura Kei
 Oshare Kei
 Fairy Kei
 Dolly Kei
 Party Kei

Посилання 

 Відомості про жанр на сайті «ohmylittlegirl.net»

Музика Японії 
Попмузика 
Альтернативний рок 
Жанри visual kei